Blue Stars/FIFA Youth Cup é uma competição de futebol internacional para equipes sub-20 ou sub-19. Uma competição cada vez mais popular, que apresenta os melhores talentos emergentes do mundo dos clubes de futebol. A FIFA assumiu a organização da competição em 1991.

História 
Fundada pelo FC Blue Stars, Blue Stars/FIFA Youth Cup é um torneio internacional de futebol sub-20 e sub-19. O clube Zurique foi um dos primeiros a ter uma seção separada para a base. Esta base se expandiu para incluir um torneio envolvendo as melhores equipes de base do mundo. Reconhecendo a sua importância para o futebol juvenil, a FIFA assumiu o torneio em 1991. A competição agora atrai equipes de todo o mundo, incluindo o Brasil, Austrália, África do Sul, México, Inglaterra, Itália, Espanha e Argentina.

Em 2018, a FIFA criou uma edição do torneio para equipes de base do futebol feminino.

Edições

Competição Masculina

Competição Feminina

Performance por Clube

Competição Masculina

Competição Feminina

Ligações externas 
 

Competições internacionais de futebol
Competições da FIFA